Nahi ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Nahi (* 1999), französischer Handballspieler
 José Nahi (* 1989), ivorische Fußballspielerin